Cupa Campionilor Europeni la handbal feminin 1960-1961 a fost ediția inaugurală a competiției celor mai bune cluburi de handbal feminin din Europa. La întrecere, care s-a desfășurat între 19 ianuarie și 18 martie 1961, au luat parte echipe din opt țări: Austria, Cehoslovacia, Franța, RF Germană, RSF Iugoslavia, Polonia, România și URSS.

CSU Știința București a învins Spartak Subotica, Žalgiris Kaunas și apoi Dynamo Praga în cele două tururi ale finalei, devenind prima campioană europeană din istorie. Este unul din cele trei astfel de titluri obținute până în prezent de echipele românești.

Cronologia competiției

Sferturile de finală

Semifinalele

Finala

Echipa

Referințe

Bibliografie 
Europapokal der Landesmeister 1960/61la Frauenhandball-Archiv. Arhivat din original la 24 decembrie 2021 
 Colecția ziarului Sportul, disponibilă pentru consultare online la Arcanum.com:
An XVI–nr.3744 din 26 decembrie 1960, pag. 4 (pentru partida ŽRK Spartak–Știința București din 25 decembrie 1960)
An XVII–nr.3787 din 13 martie 1961, pag. 4 (pentru partida Știința București–Dynamo Praga din 11 martie 1961)
An XVII–nr.3791 din 20 martie 1961, pag. 1, 4 (pentru partida Dynamo Praga–Știința București din 18 martie 1961)

Sezoanele Ligii Campionilor EHF Feminin
1961 în handbal